Petrunin ist der Familienname folgender Personen:

 Jefim Anatoljewitsch Petrunin (* 1990), russischer Schauspieler
 Nikolai Petrunin (1976–2022), russischer Politiker